Полторанин — русская фамилия; имеет женскую форму Полторанина. Известные носители:
 Полторанин, Алексей Юрьевич (род. 1987) — казахстанский лыжник
 Полторанин, Михаил Никифорович (род. 1939) — советский и российский журналист и государственный деятель.
 
 Полторанина, Ольга Михайловна (род. 1987) — казахстанская биатлонистка.